Brewersville steht für: 

 Brewersville (Alabama), Ort im Sumter County, Alabama, USA 
 Brewersville (Indiana), Ort im Jennings County, Indiana, USA